Rákóczi utca vagy Rákóczi út néven ismert:

Utca
 Rákóczi utca, Balkány
 Rákóczi utca, Győr
 Rákóczi Ferenc utca, Miskolc

Út
 Rákóczi út, Budapest